Демократическая партия (Турция):
 Демократическая партия (; 1946—1961). Правый центр, либеральный консерватизм, экономический либерализм. Была создана в период послевоенной либерализации и ликвидации однопартийной системы. Выиграла парламентские выборы 1950, 1954 и 1957 годов, находилась у власти с 1950 по 1960 год, когда была распущена после военного переворота. На базе этой партии была создана Партия справедливости (; 1961—1981) (идеологическая направленность — правый центр, кемализм, либеральный консерватизм, либерализм, атлантизм). Партия выиграла выборы 1965 и 1969 года. Её лидер Сулейман Демирель четыре раза становился главой правительства Турции. Партия была распущена после переворота 1980 года. В 1983 году на базе запрещённой партии Сулейман Демирель создал Партию верного пути (идеологическая направленность — правый центр, турецкий национализм, либеральный национализм, либеральный консерватизм, либерализм, кемализм). Партия была правящей в 1991—1996 годах. С 2007 года носит название Демократическая партия ().

 Демократическая партия (; 1991—1994). Левый центр, курдский национализм. Была создана на базе Народной трудовой партии, в 1994 году запрещена и стала основой для создания Народно-демократической партии (; 1994—2003), которая, в свою очередь, также была запрещена и объединилась с крайне левой курдской националистической Демократической народной партией (; 1997—2005).

Политические партии Турции